Siffrorna efter vattendragens namn står för deras längd i kilometer. För längder på minst 2 mil har en avrundning till hel- och halvmil skett. Vattendrag med flodområden på minst 4 kvadratmil har angivits med fet stil.

Se även 
 Lista över vattendrag i Sverige

Vattendrag i Sverige, M-O
Vattendrag, M-O
 M-O